Ани́баль Теха́да (; 7 апреля 1893 — 1 августа 1946) — уругвайский футбольный арбитр и тренер.

Биография 
Техада судил матчи первого чемпионата мира по футболу, а также матчи на чемпионатах Южной Америки в 1926, 1929, 1937, 1941 и 1942 годов.

На чемпионате мира 1930 года провёл в качестве главного арбитра две встречи (Бразилия — Югославия и Чили — Франция). Стал первым арбитром, назначившим пенальти в матче чемпионата мира.

В 1944—1946 годах работал в качестве главного тренера. Возглавляемый им «Пеньяроль» в 1944 году стал чемпионом Уругвая, после чего Анибаль был назначен тренером сборной Уругвая. В 1946 году завоевал Кубок Рио-Бранко, обыграв по сумме двух матчей сборную Бразилии. Руководил сборной на чемпионате Южной Америки 1946, но после первых двух матчей был уволен и на его место был назначен помощник Гусман Вила Гоменсоро.

Автор книги по правилам футбола «Las leyes del futbol y sus interpretaciones» (1942).

Статистика в качестве арбитра 
 Чемпионат Южной Америки 1926 (3 матча)
 Чемпионат Южной Америки 1929 (1 матч)
 Чемпионат мира 1930 (2 матча)
 Чемпионат Южной Америки 1937 (7 матчей, включая «Золотой матч»)
 Чемпионат Южной Америки 1941 (2 матча)
 Чемпионат Южной Америки 1942 (3 матча)

Титулы в качестве тренера 
 Чемпион Уругвая (1): 1944 (Пеньяроль)
 Кубок Рио-Бранко (1): 1946 (сборная Уругвая)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ceroacero
 Профиль на Weltfussball.de
 Статистика на Worldreferee.com

Футбольные судьи Уругвая
Футбольные тренеры Уругвая
Писатели Уругвая
Тренеры сборной Уругвая по футболу
Тренеры ФК «Пеньяроль»
Судьи чемпионата мира по футболу 1930
Судьи чемпионата Южной Америки по футболу 1926
Судьи чемпионата Южной Америки по футболу 1929
Судьи чемпионата Южной Америки по футболу 1937
Судьи чемпионата Южной Америки по футболу 1941
Судьи чемпионата Южной Америки по футболу 1942